Dallas Taylor – amerykański perkusista folk rockowy  (1948–2015)
 Dallas Taylor – amerykański wokalista rockowy (ur. 1980)